Mehmood Khan (ur. 10 czerwca 1991 w Ćaman) – pakistański piłkarz występujący na pozycji pomocnika w pakistańskim klubie SSGC oraz w reprezentacji Pakistanu.

Kariera reprezentacyjna 
7 listopada 2010 zadebiutował w reprezentacji Pakistanu U-23 w meczu przeciwko Tajlandii (6:0).

4 kwietnia 2009 zadebiutował w reprezentacji Pakistanu w meczu eliminacji do AFC Challenge Cup 2010 przeciwko Tajwanowi (1:1).

Statystyki

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 18 grudnia 2019)

Sukcesy

KRL FC 
  Mistrzostwo Pakistanu (4×): 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
  Puchar Pakistanu (5×): 2010, 2011, 2012, 2015, 2016

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Pakistanu w piłce nożnej
Piłkarze KRL F.C.
Urodzeni w 1991
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019